MUR eller Mur kan avse: 

 Mur – ett byggnadsverk
  MUR – begrepp för storstadsregioner, se Mega Urban Region
 MUR – IATA: flygplatskod för en flygplats i  Sarawak i Malaysia, se Marudi Airport
 MUR – ISO 4217 valutakod för Mauritisk rupie

Geografi 
 Mura () – flod i Centraleuropa
 Mur-de-Barrez – kommun i departementet Aveyron, Frankrike
 Mur-de-Sologne – kommun i departementet Loir-et-Cher, Frankrike
 Mûr-de-Bretagne – kommun i departementet Côtes-d'Armor, Frankrike
 Mur, Fribourg – ortsdel i kantonen Fribourg, Schweiz
 Mur, Vaud – ortsdel i kantonen Vaud, Schweiz
 Mur, Serbien – ort i Serbien